Pština může být:
 Pština (potok) (polsky Pszczina), přítok Troji, potok tekoucí přes polské Rozumice, českou Třebom a dále do Polska
 řeka Cina (německy Zinna, polsky Psina [pšina] nebo slezsky Cyna)  tvořící zemskou hranicí mezi Moravou a Slezskem na dnešním území Polska;
 český název města a zámku v Horním Slezsku – polsky Pszczyna, německy Pleß